Argeadzi (albo Temenidzi) – dynastia rządząca w Macedonii w latach 700 p.n.e.-309 p.n.e. Najwybitniejsi przedstawiciele tej dynastii to: Filip II (zwany Macedońskim), który stworzył silne i nowoczesne państwo i Aleksander III Macedoński (zwany Wielkim), który pokonał Persów i stworzył wielkie imperium. Dynastia Argeadów wygasła w czasie wojen diadochów, kiedy to zostali zamordowani Aleksander IV i jego matka Roksana.

Władcy Macedonii z dynastii Argeadów 
 Karanos Macedoński 
 Kojnos Macedoński 
 Tyrimmas Macedoński 
 Perdikkas I Macedoński 700-678 p.n.e. 
 Argajos I Macedoński 678-640 p.n.e. 
 Filip I Macedoński 640-602 p.n.e. 
 Aeropos I Macedoński 602-576 p.n.e. 
 Alketas I Macedoński 576-547 p.n.e. 
 Amyntas I Macedoński 547-498 p.n.e. 
 Aleksander I Macedoński 498-454 p.n.e. 
 Perdikkas II Macedoński 454-413 p.n.e. 
 Archelaos I Macedoński 413-399 p.n.e. 
 Krateros Macedoński 399 p.n.e. 
 Orestes Macedoński 399-397 p.n.e. 
 Aeropos II Macedoński 397-394 p.n.e. 
 Amyntas II Macedoński 394-393 p.n.e.
 Pauzaniasz Macedoński 393 p.n.e. 
 Amyntas III Macedoński 393 p.n.e. 
 Argajos II Macedoński 393-391 p.n.e. 
 Amyntas III Macedoński (ponownie) 391-370 p.n.e. 
 Aleksander II Macedoński 370-368 p.n.e. 
 Ptolemeusz z Aloros 368-365 p.n.e. (regent Perdikkasa III)
 Perdikkas III Macedoński 368-359 p.n.e. 
 Amyntas IV Macedoński 359-356 p.n.e. 
 Filip II Macedoński 359-336 p.n.e. 
 Aleksander III Macedoński (Aleksander Wielki) 336-323 p.n.e. 
 Filip III Macedoński Arrhidaeus 323-317 p.n.e., tylko król tytularny 
 Aleksander IV Macedoński 323-309 p.n.e., tylko król tytularny

Genealogia

Zobacz też 
 Antypatrydzi
 Antygonidzi

Bibliografia 
 Jacek Rzepka, "Monarchia macedońska", Wydawnictwo Attyka, Warszawa 2006.
 Adam Ziółkowski, "Historia powszechna. Starożytność", Warszawa 2009.

Dynastie
Dynastie hellenistyczne